Джакопо Тьєполо (іт. Jacopo Tiepolo) — 43-й венеціанський дож.
 Лоренцо Тьєполо (іт. Lorenzo Tiepolo) — 46-й венеціанський дож.
 Джованні Баттіста Тьєполо (1696—1770) — італійський художник.

Італійські прізвища